Мурко — фамилия. Известные носители:

 Мурко, Антон (1809—1871) — австрийский словенский священнослужитель, филолог и лексикограф, поэт, автор словенской грамматики.
 Мурко, Валентин Васильевич (1937—2012) — инженер-кораблестроитель.
 Мурко, Матиаш (Матвей Мартынович, 1861—1952) — югославский филолог и педагог.

См. также 
 Муркок, Майкл (род. 1939) — английский писатель-фантаст «новой волны НФ».